CPS steht für:

Child protective services, Name der Kinderschutzbehörden in vielen US-Staaten 
Cancer Prevention Study, eine Serie von epidemiologischen Studien der American Cancer Society
 Canon Professional Services, der weltweite Profi-Support für Kameras von Canon
 Capsaicin, ein aus Pflanzen der Gattung Capsicum gewonnenes Alkaloid
 CP System, eine Videospielplatine von Capcom, die in Spielhallen zum Einsatz kommt
 Carrier Preselection, die Betreibervorauswahl für Telefonverbindungen
 cells per second, eine Einheit in der Datenübertragungstechnik Asynchronous Transfer Mode (ATM)
 Centre for Policy Studies, eine britische Denkfabrik
 Centre de politique de sécurité, französischer Begriff für das Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik.
 Certification Practice Statement, eine Dokumentation der Zertifizierungsverfahren, siehe Public-Key-Infrastruktur
 characters per second, englisch für „Zeichen pro Sekunde“, Einheit zur Angabe von Datenübertragungsraten
 chips per second, eine Einheit in der Funktechnik, der sogenannte Spreizcode
 Chlorparaffine (CPs), ein chemisches Stoffgemisch
 Citrix Presentation Server, eine ehemalige Bezeichnung einer Terminalserversoftware der Firma Citrix, siehe Citrix Virtual Apps
 Civilian Public Service, eine Alternative zum Militärdienst in den USA zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs, vergleichbar mit dem deutschen Zivildienst
 Congregatio pretiosi sanguinis, Ordenskürzel der Missionsschwestern vom Kostbaren Blut
 Continuation-Passing Style, ein Programmierstil, bei dem der Ablauf eines Programms durch die Übergabe von Continuationobjekten festgelegt wird
 Counts per second, eine Einheit zur Zählrate in der Spektroskopie
 Creative Problem Solving, eine Methodik der Ideenfindung von Alex F. Osborn
 Chronic pain syndrome, siehe Chronisches Schmerzsyndrom
 Circumsporozoitprotein, ein Oberflächenprotein des Malariaerregers, das während seiner Sporozoitenphase gebildet wird.
 Crown Prosecution Service, eine Regierungsorganisation für England und Wales
 Cyber-physisches System, Sensor-Software-System
 cycles per second, eine veraltete Bezeichnung für Hertz (Einheit)

Abkürzung